Per locomotiva DB 260 si possono intendere due serie di locomotive diesel tedesche:
 la 260 della Deutsche Bundesbahn dal 1968 al 1987
 la 260 della Deutsche Bahn dal 2010